Натуральне число 580
 580 рік до нашої ери
 580 рік нашої ери